В этом списке перечисляются центральные научно-исследовательские институты — головные, ведущие научно-исследовательский институты.

Список центральных научно-исследовательских институтов

0-9 
 ЦНИИ 1 — 1-й центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации
 ЦНИИ 4 — 4-й центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации
 ЦНИИ 27
 ЦНИИ 30

Б 
 ЦНИИБ — Центральный научно-исследовательский институт бумаги
 ЦНИИ «Буревестник»

Г 
 ЦНИИГ — ведущий в России научно-практический центр по проблемам заболеваний желудочно-кишечного тракта

К 
 ЦНИИ Крылова

М 
 ЦНИИ МПС

Р 
 ЦНИИ РТК — Центральный научно-исследовательский институт робототехники и технической кибернетики

Т 
 ЦНИИ точного машиностроения

Ц 
 ЦНИИ «Центр»
 ЦНИИ «Циклон»

Э 
 ЦНИИЭП жилища
 ЦНИИ «Электроприбор»
 ЦНИИ «Электрон»
 ЦНИИ «Электроника»
 ЦНИИЭП учебных зданий
 ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений

См. также 
 НИИ

Списки:Наука